

Pessoas 
 Jeremy Lusk

Localidades 
 Lusk (Tennessee)
 Lusk (Wyoming)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos